Kazimirówka verwijst naar een dorp in Polen en kan verwijzen naar: 

 Kazimirówka (Chełm), een dorp in het woiwodschap Lublin, in het district Chełm
 Kazimirówka (Tomaszów Lubelski), een dorp in het woiwodschap Lublin, in het district Tomaszów Lubelski
 Kazimirówka (Mazovië), een dorp in het woiwodschap Mazovië
 Kazimirówka (Silezië), een dorp in het woiwodschap Silezië
 Kazimirówka (Podlachië), een dorp in het woiwodschap Podlachië